Armen Nazarian o Nazaryan (1974) è un lottatore e allenatore di lotta armeno naturalizzato bulgaro 
 Bruce Nazarian (1949-2015) – musicista statunitense
 Garen Nazarian (1966) – diplomatico armeno
 Lena Nazarian o Nazaryan (1983) – politica e giornalista armena
 Sam Nazarian (1975) – uomo d'affari e filantropo statunitense di origini iraniane
 Stepanos Nazarian (1812-1879) – editore, critico letterario e giornalista armeno